Plassen kan syfta på följande platser:

Geografi

Norge 

 Plassen, Trysil, ort, Hedmarks fylke,

Österrike 

 Plassen (berg), Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, 

Robotskapade Österrikeförgreningar